Biffle ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Biffle (* 1969), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Jerome Biffle (1928–2002), US-amerikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Biffl